

Muziek 
 Scars (band), een postpunkband uit Edinburgh, actief tussen 1977 en 1982

Albums 
 Scars (Soil), een album uit 2001 van de Amerikaanse hardrockband Soil
 Scars (Gary Moore), een album uit 2002 van de bluesrockgroep Scars, gevormd door de Noord-Ierse gitarist Gary Moore
 Scars (Basement Jaxx), een album uit 2009 van het Britse dj-duo Basement Jaxx

Liedjes 
 Scars (X Japan), een single uit 1996 van de Japanse heavymetalband X Japan
 Scars (Papa Roach), een single uit 2005 van de Amerikaanse metalband Papa Roach
 Scars (Stan Van Samang), een nummer uit 2007 van de Vlaamse zanger Stan Van Samang
 Scars (Natalie Imbruglia), een nummer uit 2009 van de Australische zangeres Natalie Imbruglia
 Scars (Allison Iraheta), een nummer uit 2010 van de Amerikaanse zangeres Allison Iraheta
 Scars (James Bay), een single uit 2015 van de Britse singer-songwriter James Bay
 Scars (Tove Lo), een single uit 2016 van de Zweedse singer-songwriter Tove Lo
 Scars (Snelle), een single uit 2019 van de Nederlandse rapper Snelle

Films 
 Scars (1915), een Amerikaanse korte film uit 1915, van regisseur Burton L. King
 Scars (2006), een Britse televisiefilm uit 2006, van regisseur Leo Regan
 Scars (2016), een Canadese psychologische thriller uit 2016, van regisseur Sean K. Robb
 Scars, de internationale titel van de Noors-Zweedse film Glasskår uit 2002, van regisseur Lars Berg
 Scars, de internationale titel van de Nederlands-Belgisch-Duitse dramafilm Littekens uit 2014, van regisseur Martin Beek

Zie ook 
 Scar (doorverwijspagina)